Округ Бентон — назва округів у різних штатах США:
 Бентон (округ, Арканзас)
 Бентон (округ, Індіана)
 Бентон (округ, Айова)
 Бентон (округ, Міннесота)
 Бентон (округ, Міссісіпі)
 Бентон (округ, Міссурі)
 Бентон (округ, Орегон)
 Бентон (округ, Теннессі)
 Бентон (округ, Вашингтон)